Adiós Pampa mía puede referirse a:

 «Adiós Pampa mía»: una canción de 1945 en estilo de tango con música de Mariano Mores y letra de Francisco Canaro.
 Adiós Pampa mía: una película argentina de 1946 dirigida por Manuel Romero.